B427 ou B-427 peut faire référence à :
 B-427, un sous-marin d'attaque conventionnel soviétique ;
 Bundesstraße 427, une route fédérale allemande reliant Katlenburg-Lindau à Ohrdruf.